Le terme de berlinoise, dérivé de la ville de Berlin, peut faire référence à plusieurs choses selon le domaine.
 En construction, une paroi berlinoise est un type de mur de soutènement.
 Aux échecs :
 la défense berlinoise et la défense classique berlinoise sont des tactiques,
 la Pléiade berlinoise est un groupe de champions allemands.
 En serrurerie, la clé berlinoise est un type de clé particulier.
 En art :
 Ballade berlinoise est un film du réalisateur Robert Stemmle sorti en 1948,
 la Galerie berlinoise est un bâtiment d'exposition qui se situe sur la Alte-Jakob-Strasse à Berlin,
 la Messe berlinoise est une œuvre musicale du compositeur estonien Arvo Pärt,
 la Sécession berlinoise est un mouvement artistique fondée par des artistes Berlinois en 1898,
 la Trilogie berlinoise est une série de romans de l'auteur britannique Philip Kerr,
 la trilogie berlinoise est une série d'albums du chanteur britannique David Bowie,
 Une jeunesse berlinoise est un téléfilm allemand réalisé par Roland Suso Richter et diffusé en 2008.
 En aquariophilie, la méthode berlinoise est une méthode de conception de bac récifal permettant le maintien et la croissance de coraux durs en aquarium.

Culture à Berlin